Ben Knopp (1992-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Fay Honey Knopp (1918-1995), une ministre quaker américaine, défenseure de la paix, des droits civils et de l'abolition des prisons ;
 Guido Knopp (1948-), un journaliste, éditorialiste et présentateur allemand ;
 Konrad Knopp (1882-1957), un mathématicien allemand.

Voir aussi 
 Knopp-Labach, une municipalité allemande